

Села:
 Рудка — Волинська область, Камінь-Каширський район, колишній (до 2020 року) Любешівський район
 Рудка — Волинська область, Маневицький район
 Рудка — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Старовижівський район
 Рудка — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Рудка — Житомирська область, Житомирський район
 Рудка — Львівська область, Червоноградський район
 Рудка — Полтавська область, Лубенський район
 Рудка — Полтавська область, Миргородський район
 Рудка — Рівненська область, Вараський район
 Рудка — Рівненська область, Дубенський район
 Рудка — Сумська область, Сумський район
 Рудка — Тернопільська область, Кременецький район
 Рудка — Хмельницька область, Дунаєвецький район
 Рудка — Хмельницька область, Чемеровецький район
 Рудка — Чернівецька область, Чернівецький район
 Рудка — Чернігівська область, Чернігівський район

 Рудка — колишнє село, у Недригайлівському районі Сумської області
Селище
 Рудка — Черкаська область, Уманський район

Інше
 Рудка — зупинний пункт Івано-Франківської дирекції Львівської залізниці

Населені пункти та їхні частини
 Рудка — гміна в Більському повіті Підляського воєводства
 Рудка — село в гміні Руда Гута Холмського повіту Люблінського воєводства
 Рудка — село в гміні Сенниця-Ружана Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Рудка — село в гміні Холм Холмського повіту Люблінського воєводства
 Рудка — село в гміні Вельґомлини Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Рудка — село в гміні Садковіце Равського повіту Лодзинського воєводства
 Рудка — село в гміні Войнич Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Рудка — село в гміні Вешхославіце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Рудка — село в гміні Стара Корниця Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Рудка — село в гміні Вйонзовна Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Рудка — село в гміні Мрози Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Рудка — село в гміні Сенява Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Рудка — село в гміні Корицин Сокульського повіту Підляського воєводства
 Рудка — село в гміні Рудка Більського повіту Підляського воєводства
 Рудка — село в гміні Фалкув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Рудка — село в гміні Кунув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Рудка — село в гміні Щитно Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Рудка — село в гміні Тшцянка Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Рудка — село в гміні Пневи Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Рудка — частина міста Звежинець у Замойському повіті Люблінського воєводства
 Рудка — частина села Рудка-Старосцянська в гміні Усцимув Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Рудка — частина села Вулька-Плебанська в гміні Біла Підляська Більського повіту Люблінського воєводства
 Рудка — частина села Бордзілувка в гміні Россош Більського повіту Люблінського воєводства
 Рудка — частина села Завадувка в гміні Рейовець Холмського повіту Люблінського воєводства
 Рудка — частина села Дембовце в гміні Мрози Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Рудка — частина села Нова Гута в гміні Пуща-Марянська Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Рудка — колонія в гміні Тишовце Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Рудка — лісова осада в гміні Дубенка Холмського повіту Люблінського воєводства

Див. також 
 Рудка (річка)
 Рудка-Козинська
 Рудка-Миринська
 Рудка-Червинська
 Велика Рудка
 Мала Рудка

Примітки